

Musica 
Imposter – canzone dei The Moondogs (1981)
Imposter – canzone degli Oingo Boingo dall'album Only a Lad (1981)
Imposter – album di Dave Gahan e i Soulsavers (2021)

Televisione 
L'impostore (Imposter) – episodio della terza stagione della serie JAG - Avvocati in divisa (1998)

Altro 
Culex imposter – specie di insetti

Voci correlate 
The Imposter
The Imposters